Emily Nishikawa (ur. 26 lipca 1989) – kanadyjska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2008 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race, Pucharze Ameryki Północnej oraz Pucharze Alpejskim. Do jej największych sukcesów należy szesnaście zwycięstw w konkursach drugiego z tych cykli. W 2014 r. wystąpiła także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, gdzie uczestniczyła m.in.: w biegu łączonym, zajmując 42. pozycję. Jej brat Graham również uprawia biegi narciarskie. Po sezonie 2019/2020 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1989
Kanadyjscy biegacze narciarscy